Mrzyk & Moriceau, couple d'artistes français
Jean-Marc Moriceau (1956-), historien français
Jérôme Moriceau (1979-), ancien joueur de rink hockey français
Jules Moriceau (1887-1977), ancien pilote automobile français